БОП — аббревиатура, которая, в частности, может означать:
 Ближайший общий предок
 Боевая одежда пожарного
 Беломорско-Онежское пароходство
 Безостановочный пропуск (поездов по станции)

См. также